Casco peut désigner :
 Milton Casco (1988-),  footballeur argentin ;
 Assurance casco, une assurance automobile tous risques ;
 Casco Viejo de Panama, le centre historique de la ville de Panama
 Casco (Maine)
 Casco Viejo Bilbao, un club de hockey sur glace ;
 une marque de casques pour cyclistes ;
 une partie d'immeuble dont seul le gros œuvre est terminé ( Étage casco).
Casco (bateau) : type de barge à voiles (deux-mâts), à bouts carrés à fond plat originaires des Philippines.

Voir aussi